Бомдила:

 Бомдила — город, центр округа Западный Каменг в штате Аруначал-Прадеш в Индии.
 Бомдила — монастырь у города Бомдила в округе Западный Каменг в штате Аруначал-Прадеш, Индия.